Rhyn ist der Familienname folgender Personen:

 Ernst Rossius-Rhyn (1874–1939), deutscher Architekt
 Hans Rhyn (1888–1967), Schweizer Schriftsteller
 Henrik Rhyn (* 1942), Schweizer Schriftsteller, Erzähler, Schauspieler, Maler und Gestalter
 Jost Meyer-am Rhyn (1834–1898), Schweizer Sammler und Landschaftsmaler